Municipio Lázaro Cárdenas ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Lázaro Cárdenas (Michoacán) im Bundesstaat Michoacán
 Municipio Lázaro Cárdenas (Quintana Roo) im Bundesstaat Quintana Roo
 Municipio Lázaro Cárdenas (Tlaxcala) im Bundesstaat Tlaxcala